Оле́г Большако́в:
 Большаков, Олег Васильевич (1939—2022) — российский учёный в области создания машин и аппаратов пищевых производств.
 Большаков, Олег Георгиевич (1929—2020) — советский и российский востоковед, арабист и исламовед.